

Patronyme 

 Anne Villemin Sicherman (1951-), écrivaine française ;
 Jean-Antoine Villemin (1827-1892), hygiéniste et épidémiologiste français.

Titre 

 L'Affaire Villemin (2006), mini-série française de Raoul Peck.

Autres 
 Hôpital militaire Villemin, hôpital français du  de Paris ;
 Hôpital Villemin-Paul-Doumer, hôpital français de l’Oise ;
 Jardin Villemin, jardin public français du  de Paris.
 Affaire Grégory Villemin (1984-), affaire judiciaire française.

Patronyme lorrain
Patronyme vosgien